Джонс, Стив ():
 Джонс, Стив (род. 1941) — американский бейсболист, который выступал в МЛБ на позиции питчера.
 Джонс, Стив (1942—2017) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА и НБА.
 Джонс, Стив (род. 1944) — валлийский биолог, профессор, глава отдела генетики университетского колледжа Лондона.
 Джонс, Стив (род. 1945) — английский музыкант и диск-жокей, самый известный ведущий игрового шоу «The Pyramid Game».
 Джонс, Стив (род. 1949) — австралийский игрок в крикет первого класса.
 Джонс, Стив (род. 1951) — игрок в американский футбол, который выступал в НФЛ на позиции раннинбека.
 Джонс, Стив (1951—2007) — валлийский регбист, выступавший за «Понтипул» и «Ньюпорт».
 Джонс, Стив (род. 1955) — британский легкоатлет, специализировавшийся в марафоне, экс-рекордсмен мира на этой дистанции.
 Джонс, Стив (род. 1955) — британский рок-гитарист и певец, один из основателей панк-рок-группы «Sex Pistols».
 Джонс, Стив (род. 1955) — английский футболист, вратарь, выступавший за клуб «Брэдфорд Сити».
 Джонс, Стив (род. 1957) — английский футболист, выступавший за «Куинз Парк Рейнджерс», «Уолсолл» и «Уимблдон».
 Джонс, Стив (род. 1957) — английский велогонщик, участник летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.
 Джонс, Стив (род. 1957) — окружной судья северного округа Джорджии, бывший верховный судья Джорджии.
 Джонс, Стив (род. 1958) — американский профессиональный гольфист, победитель U.S. Open в 1996 году.
 Джонс, Стив (род. 1960) — британский лётчик высшего пилотажа, участник Red Bull Air Race на самолёте Zivko Edge 540.
 Джонс, Стив (род. 1960) — английский футболист, отыгравший два сезона за команду «Порт Вейл».
 Джонс, Стив (род. 1970) — английский футболист, выступавший в 10 разных клубах Великобритании.
 Джонс, Стив (род. 1970) — английский футболист, выступавший за «Суонси Сити», «Челтнем Таун», «Форест Грин Роверс» и «Бат Сити».
 Джонс, Стив (род. 1976) — североирландский футболист, выступавший в 18 разных клубах Великобритании.
 Джонс, Стив (род. 1977) — валлийский регбист, выступавший за национальную сборную Уэльса.
 Джонс, Стив (род. 1977) — валлийский телевизионный ведущий, который работает на общественном канале Channel 4.
 Джонс, Стив (род. 1983) — английский регбист, в настоящее время выступающий в Италии за клуб «Реджо».
 Джонс, Стив — американский гипнотерапевт, автор работ о гипнозе и самоосознании, соавтор книги «You Can Attract It».